Rosácea (arquitetura) — elemento arquitetônico típico do estilo gótico
Rosácea (doença) — doença dermatológica
Rosaceae — família botânica aportuguesada como "Rosáceas"